Eirik Ulimoen (ur. 8 sierpnia 1981) – norweski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Norwegii w skokach w rywalizacji zespołowej.

Największym osiągnięciem Ulimoena w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest 6. miejsce w konkursie na mamuciej skoczni Vikersundbakken w Vikersund w sezonie 2003/2004. Norweg dwukrotnie oddał skoki powyżej 200 metrów (202,5 i 201,5 m), za które otrzymał notę 391,3 pkt. Do zwycięzcy konkursu Rolanda Müllera stracił 28 punktów. W tym samym sezonie wystartował w kwalifikacjach do dwóch konkursów Pucharu Świata w Lillehammer i w Oslo, jednak zajął odpowiednio 51. i 64. miejsce i nie wystąpił w żadnym z konkursów.

W grudniu 2005 wziął udział w dwóch konkursach FIS Cup, w których zajął 4. i 14. miejsce. Od tego czasu nie bierze udziału w międzynarodowych zawodach. W marcu 2008 zdobył brązowy medal mistrzostw Norwegii w konkursie drużynowym, w składzie z Robertem Johanssonem, Erikiem Leine Wangenem i Kennethem Gangnesem.

1 października 2004 podczas treningu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem skoczył 146,5 metra (6,5 metra dalej niż ówczesny oficjalny rekord skoczni), lecz podparł skok.

Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił 7 marca 2004 na skoczni w norweskim Vikersund i wynosi on 209,5 metra.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 232.
 sezon 2002/2003: 200.
 sezon 2003/2004: 65.
 sezon 2004/2005: 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Od sezonu 2000/01

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981